Sauville (Ardenas)
 Sauville (Vosges)